Le Marathon de Rome (en italien: Maratona di Roma) est une course d'une distance classique de 42,195 km dans la ville de Rome, en Italie. La première édition de l’épreuve a eu lieu en 1982.

Palmarès

Hommes 
 Record de l'épreuve

Femmes 
 Record de l'épreuve

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de marathons

Liens externes 
  Site officiel
 

Rome
Compétition d'athlétisme à Rome
Compétition fondée en 1982